Fabricius es el apellido de:
 Personas de la antigua gens romana Fabricia:
 Gaius Fabricius Luscinus (Cayo Fabricio Luscino), político y militar de la República romana, el primero de la gens Fabricii en trasladarse a la ciudad de Roma.
 David Fabricius, teólogo luterano y astrónomo alemán del .
 Georg Fabricius, poeta, historiador y arqueólogo alemán que escribió en latín en la época del Renacimiento alemán, estando considerado como el padre de la epigrafía.
 Guilelmus Fabricius Hildanus, nombre latinizado del cirujano alemán del  Wilhelm Fabry.
 Hieronymus Fabricius, nombre latinizado del anatomista italiano del  Girolamo Fabrizi d'Acquapendente.
 Johan Christian Fabricius, entomólogo, naturalista y economista danés del .
 Johann Albert Fabricius, investigador clásico y bibliógrafo alemán del -.
 Johannes Fabricius, médico y astrónomo alemán del .
 Janis Fabriciuss, comisario y comandante soviético letón.
 Philipp Conrad Fabricius, botánico.

Aplicaciones 
 Fabricius, aplicación de Google que permite descifrar jeroglíficos.

Otros 
 Fabricius, cráter de impacto lunar.
 Pons Fabricius o Puente Fabricio, puente sobre el río Tíber en Roma.